Landesstraße 42 bezeichnet:

 die Landesstraße 42 (Niederösterreich) in Niederösterreich
 die Penningbergstraße in Tirol
 die Werbenstraße in Vorarlberg